Jan Nowak (1880–1940) – geolog, paleontolog
 Jan Nowak (1887–1959) – mierniczy, działacz narodowy, księgarz, pisarz
 Jan Nowak (ur. 1888) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Nowak (1895–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Jan Nowak (1897–1938) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, agronom, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i Medalem Niepodległości
 Jan Michał Nowak (1916–1942) – plutonowy strzelec pokładowy Polskich Sił Powietrznych, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Jan Nowak (1928–2018) – działacz sportowy, członek honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej
 Jan Nowak (1930–2010) – malarz, grafik
 Jan Nowak (ur. 1939) - grafik prymitywista
 Jan Wiktor Nowak (1931–2002) – duchowny katolicki, biskup siedlecki
 Jan Nowak (1948–2007) – trener lekkoatletyczny
 Jan Nowak (ur. 1951) – prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 Jan Nowak (ur. 1955) – żużlowiec
 Jan Nowak (1957–1988) – taternik, himalaista, inżynier metalurg

Zobacz też 
 Jan Nowak-Jeziorański (1914–2005) – polityk, dziennikarz, żołnierz AK, odznaczony Orderami Orła Białego i Virtuti Militari

Przypisy